V Česku se nachází více rybníků, které nesou jméno Labuť:

 Labuť (rybník na Kostrateckém potoce) – rybník u obce Myštice v okrese Strakonice
 Labuť (rybník na Kunratickém potoce) – rybník v Krči v Praze
 Labuť (rybník na Úslavě) – rybník u obce Žinkovy v okrese Plzeň-jih